Comabella (Navàs), muntanya de Navàs (Bages)
 Comabella (Navès), masia de Navès (Solsonès)
 Comabella (Sant Guim de la Plana), llogarret de la Segarra al municipi de Sant Guim de la Plana.
 Comabella (Torà), masia de Torà (Segarra)
 Puig de Comabella, muntanya de Bagà (Berguedà)
 Torrent de Comabella (Bages), afluent de la Rasa de Davins (Bages)
 Biografies: Josep Comabella i Rabassa (Ponts, 1908 - Barcelona, 1981), periodista, escriptor i polític català

Vegeu també 
 Cal Comabella